Дунін-Барковський — слов'янське чоловіче прізвище, має жіночу форму  Дуніна-Барковська .

 Відомі представники 
 Дунін-Барковський Василь Дмитрович (1870-1872) — катеринославський губернатор (1865—1870), могильовський губернатор (1870—1872), таємний радник.
 Дунін-Барковський Іван Петрович (1752-1806?) — генерал-аншеф.
 Дунін-Барковський Ігор Валеріанович (1910-1976) — радянський вчений в галузі метрології, математик.
 Дунін-Барковський Йосип Якович (1851-1906) — дійсний статський радник, волинський губернатор.  Див. також 
 Дунін-Борковський